Podhůří má více významů:

geografický pojem
 podhůří, krajina pod horami

organizační uskupení
 Podhůří (mikroregion), svazek obcí v okresu Semily

sídelní útvar

 Podhůří (Kasejovice), vesnice, část města Kasejovice v okrese Plzeň-jih
 Podhůří (Palkovice), základní sídelní jednotka obce Palkovice v okrese Frýdek-Místek
 Podhůří (Vrchlabí), část města Vrchlabí v okrese Trutnov
 Podhůří (Vysoká Pec), původně Šimperk, zaniklá vesnice v okrese Chomutov

Externí odkazy